

События 
 В Олимпии состоялись пятые Олимпийские игры. Победитель V олимпиады Эсхин из Элиды.
 В Палестине произошло катастрофическое землетрясение.
 Ашшур-дан III подавляет мятеж в Аррапхе.
 Начал править царь Элама Хумпантахрах.
 760 (21 год цзиньского Вэнь-хоу) — Претендент на чжоуский престол Си-ван (Юй-чэнь) убит цзиньским Вэнь-гуном в Си (согласно другому пониманию, событие нужно датировать 750 годом (21 годом Пин-вана)).
 Умер князь Цай Гун-хоу, ему наследовал сын Дай-хоу (эра правления 759—750).
 Умер князь Цао Хуэй-бо, у власти встал его сын Ши-фу, но младший брат Хуэй-бо У убил Ши-фу и начал править (Му-гун, эра правления 759—757).

См. также

Примечания